5001–5500. • 5501–6000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája